

Patronyme 

 Gilbert Ballet (1853-1916), neurologue, aliéniste, et historien de la médecine français ;
 Jacques Ballet (1908-2000), ingénieur, aviateur et résistant français ;
 Pascale Ballet (1953-), égyptologue française, professeur à l'université de Poitiers ;
 René Ballet (1928-2017), écrivain français, ancien résistant ;
 Bernard Ballet (1941-2022), acteur et metteur en scène français ;
 Jean-Pierre Ballet (1947-), pilote automobile français ;
 Élisabeth Ballet (1956-), sculptrice française ;
 Coline Ballet-Baz (1992-), skieuse acrobatique française ;
 Alexandre Ballet (1995-), coureur cycliste suisse.

Danse 
 Le ballet est un spectacle dansé. Il en existe de nombreuses variantes :
 Le ballet de cour est un genre de spectacle né à la fin du  à la cour de France
 Le Ballet des Polonais est un ballet de cour donné à la cour de Charles IX le , à l'intention des ambassadeurs polonais venus annoncer au duc d'Anjou (futur Henri III) son élection au trône de Pologne
 La comédie-ballet est un genre dramatique, musical et chorégraphique, inventé par Molière
 L'opéra-ballet est un genre lyrique pratiqué en France au , issu du ballet de cour
 Le ballet d'action ou ballet-pantomime est un spectacle chorégraphique narratif, né au , sous l'influence de l'opéra-ballet et de la comédie-ballet
 L'acte de ballet est un genre lyrique pratiqué en France au 
 Le ballet romantique apparaît au début du  (1815-1850) et succède au ballet d'action

 De nombreuses compagnies et écoles de danse porte le nom de « ballet »
 Les Ballets suédois sont une compagnie de ballet installée à Paris de 1920 à 1925 au Théâtre des Champs-Élysées
 Les Ballets russes sont une compagnie de danse créée en 1907 par Serge de Diaghilev
 Le Joffrey Ballet est une compagnie de ballet américaine fondée en 1956 par Robert Joffrey et Gerald Arpino
 Le Ballet International est la première compagnie de danse fondée en 1943 par le marquis de Cuevas à New York
 Le Ballet Cullberg est une compagnie de danse moderne et contemporaine fondée en 1967 en Suède par la chorégraphe Birgit Cullberg
 Le San Francisco Ballet est une compagnie de danse située à San Francisco créée en 1933 dans le cadre du San Francisco Opera Ballet.
 Le Ballet royal de Wallonie est une compagnie de ballet fondée à Charleroi en 1967 par Hanna Voos.
 La Royal Ballet School est une prestigieuse école de danse classique située à Londres.

Œuvres 

 Ballet mécanique est une œuvre du compositeur américain George Antheil (1923-1925)
 Ballet mécanique est un film de Dudley Murphy et de Fernand Léger d'après l'œuvre du compositeur américain George Antheil
 Bullet Ballet est un film japonais réalisé par Shinya Tsukamoto (1998)